Benito Ramón Hermida Maldonado (1736-1814), homme politique espagnol ;
 Jeremy Hermida (1984- ), joueur de baseball américain ;
 José Antonio Hermida (1978- ), coureur cycliste espagnol ;
 Manuel Hermida Losada (1924-2005), footballeur espagnol ;
 Sandra Hermida Muñiz (1972- ), productrice et directrice de production espagnole ;
 Tania Hermida (1968- ), réalisatrice et femme politique équatorienne.